Пчелово́дный — хутор в Аксайском районе Ростовской области, входит в Большелогское сельское поселение.

География 
Расположен в 10 км (по дорогам) северо-восточнее районного центра — города Аксай. Хутор находится на правом берегу реки Аксай.

Улицы 
 пер. Северный,
 ул. Горная,
 ул. Железнодорожная,
 ул. Набережная,
 ул. Пионерская,
 ул. Подтелкова.

Население

Транспорт 
В посёлке находится остановочный пункт (платформа) Пчеловодная Северо-Кавказской железной дороги (код 51365).

Также курсирует ежедневный автобус 
 111 пос.Пчеловодный-г.Аксай

Примечания 

Населённые пункты Аксайского района